Hektor (mythologie), in de Griekse mythologie een prins van Troje, die in de Trojaanse oorlog sneuvelde
Hektor (planetoïde), een planetoïde in de baan van de planeet Jupiter
Woef Hektor, een personage uit de poppenseries De Woefs en de Lamaars en De Fabeltjeskrant

Zie ook 
Hector (doorverwijspagina)